Чемпіонат Шотландії з футболу 1938—1939 — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Шотландії, що стартував 13 серпня 1938 та фінішував 29 квітня 1939. Це 49-й сезон чемпіонату Шотландії. Свій двадцять четвертий титул чемпіона здобув «Рейнджерс».

Ця першість стала останньою через початок Другої світової війни 1 вересня 1939.

Підсумкова таблиця

Див. також 
 Олд Фірм

Посилання 
 Чемпіонат Шотландії на wildstat 
 Чемпіонат Шотландії в базі даних Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1939
Шотландія
Шотландія